Calvin Berle Swenson, dit Cal Swenson, (né le  à Watson, dans la province de la Saskatchewan au Canada — mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1966-1967 || Wheat Kings de Brandon || LHJM ||- ||43 ||55 ||98 ||86 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1967-1968 || Bombers de Flin Flon || WCJHL ||52 ||44 ||47 ||91 ||120 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1968-1969 || Oilers de Tulsa || LCH ||63 ||11 ||20 ||31 ||43 ||7 ||0 ||3 ||3 ||11
|-
|1969-1970 || Oilers de Tulsa || LCH ||60 ||18 ||24 ||42 ||59 ||6 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|1970-1971 || Oilers de Tulsa || LCH ||72 ||27 ||46 ||73 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1971-1972 || Oilers de Tulsa || LCH ||66 ||35 ||46 ||81 ||80 ||13 ||4 ||7 ||11 ||19
|-
|1972-1973 || Jets de Winnipeg || AMH ||77 ||7 ||21 ||28 ||19 ||14 ||1 ||5 ||6 ||7
|-
|1973-1974 || Barons de Jacksonville || LAH ||35 ||13 ||15 ||28 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1973-1974 || Jets de Winnipeg || AMH ||25 ||5 ||4 ||9 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1974-1975 || Eagles de Syracuse || LAH ||68 ||27 ||34 ||61 ||31 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0

Notes et références 

Naissance en avril 1948
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur des Bombers de Flin Flon
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Barons de Jacksonville
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Eagles de Syracuse
Attaquant de hockey sur glace
Décès en janvier 2014
Décès à 65 ans